

Sport 
 Gianni Bugno – dirigente sportivo e ciclista su strada italiano
 Richard Bugno – calciatore austriaco

Altro 
 Bugno – forma arcaica di alveare